John Curry est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1780), historien irlandais
 (mort en 1899), premier facteur afro-américain de la USPS
 (1886-1973), commander américain de l'Armée de l'air
John Steuart Curry (1897-1946), peintre américain
 (né en 1934), administrateur universitaire américain
John Curry (1949-1994), patineur artistique britannique
John Curry (né en 1984), joueur américain de hockey sur glace

Voir aussi
 (né en 1964), journaliste sportif américain
 (1814-1912), juge américain en Californie

Curry, John